Сент-Экзюпери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сент-Экзюпери, Антуан де (1900—1944) — французский писатель, поэт и профессиональный лётчик.
 Сент-Экзюпери, Консуэло де (в девичестве Консуэло Сунсин-Сандовал-Сесенья; 1901—1979) — сальвадорская писательница, журналистка и художница, жена Антуана де Сент-Экзюпери.

Топоним 
 Сент-Экзюпери-ле-Рош — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 См. также 
 Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери (ранее Лион-Сатоляс) — французский аэропорт, расположенный в 25 км к востоку от Лиона.